USS Columbia — кораблі ВМС США.

 USS Columbia (1836) — вітрильний фрегат, збудований у 1836 році. У 1861 році спалений екіпажем, щоб корабель не потрапив у руки конфедератів.
 USS Columbia (1862) — пароплав конфедератів, захоплений ВМС Союзу. Затонув у 1863 році.
 USS Columbia (1864) — броненосець ВМС Конфедерації «CSS Columbia», захоплений ВМС Союзу у 1865 році. Проданий у 1867 році.
 USS Columbia (C-12) — бронепалубний крейсер однойменного типу ВМС США. Збудований у 1893 році. Брав участь в іспансько-американській і Першій світовій війнах. Проданий у 1922 році.
 USS Columbia (AG-9)) — пасажирський лайнер «SS Great Northern», збудований у 1915 році. У 1917 році викуплений флотом, переобладнаний на військове транспортне судно і перейменований на «USS Great Northern (AG-9)», потім на «USAT Great Northern» і зрештою на «USS Columbia (AG-9)». У 1922 році проданий приватній компанії, де отримав назву «H. F. Alexander». У 1942 році знову викуплений флотом, отримав назву «USAT George S. Simonds». У 1946 році виведений в резерв, у 1948 році зданий на злам.
 USS Columbia (CL-56) — легкий крейсер типу «Клівленд». Збудований у 1942 році. У 1946 році виведений в резерв, у 1959 році зданий на злам.
 USS Columbia (AOT-182) — танкер. Повернутий власникам у 1984 році.
 USS Columbia (SSN-771) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1995 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.
 USS Columbia (SSBN-826) — планований підводний човен однойменного типу. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни